Сертолово:

 Сертолово — город (с 1998) во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Сертолово — муниципальное образование в составе Всеволожского района Ленинградской области.